Ode ist eine Bezeichnung für
 Ode, Bezeichnung für ein Lied oder einen Liedtext, zuerst in griechischer Sprache
 Ode (Gedicht), Gedichtform seit der Antike
 Ode (orthodoxe Liturgie), biblischer Hymnus in der byzantinisch-orthodoxen Liturgie
 Oden (Bibel), 14 in Handschriften der Septuaginta zusammengestellte Gesänge
 Oden Salomos, apokrypher oder deuterokanonischer biblischer Text aus dem 2. Jahrhundert

Ode ist der Künstlername von
 Fritz Erik Signy Odemar alias Erik Ode (1910–1983), deutscher Schauspieler und Regisseur

Ōde oder Odé ist der Familienname folgender Personen:
 Jacobus Odé (1698–1751), niederländischer Philosoph, reformierter Theologe, Mathematiker, Astronom, Geograph und Physiker
 Michael Ode (* um 1996), amerikanischer Jazzmusiker
 Motonobu Ōde (1953–2008), japanischer Fusion- und Jazzmusiker

ODE steht als Abkürzung für:
 Open Dynamics Engine, eine Physik-Engine
 Ordinary Differential Equation, siehe Gewöhnliche Differentialgleichung
 Erschließungsbereich einer Ortsdurchfahrt, siehe Ortsdurchfahrt #Verknüpfungs- und Erschließungsbereiche
 Apache ODE, eine BPEL-Engine zur Orchestrierung von Web Services
 Flughafen Odense auf Fünen, Dänemark (IATA-Code)

Siehe auch:
 Oden

Abkürzung